Benedykt Dybowski (1833-1930), zoologiste polonais ;
 Jean Dybowski (1856-1928), agronome français.